Atlético (spanisch für athletisch) ist der Beiname folgender Fußballklubs im spanischen Sprachraum.

Aus Spanien:
 Atlético Madrid
 Club Atlético Osasuna

Aus Argentinien
 Club Atlético Boca Juniors
 Club Atlético Belgrano
 Club Atlético Independiente
 Club Atlético River Plate
 Club Atlético Rosario Central, siehe CA Rosario Central
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
 Club Atlético Vélez Sársfield

Aus Brasilien:
 Atlético Goianiense
 Atlético Mineiro
 Atlético Paranaense, richtige Schreibweise Athletico Paranaense